Game over (computerspelterm), een term in computerspellen die aangeeft dat het spel voorbij is
 Game Over (stripreeks), een Belgische stripreeks
 Game Over! (Urbanus), een stripverhaal van Urbanus
 Game Over! (Jump), een stripverhaal van Jump
 Game Over II, een computerspel uit 1987
 Game Over (televisieprogramma), een televisieprogramma over gamen van Ketnet
 Game Over (boek), biografie Raymond van Barneveld